Jach steht für:
 Jach, eine kalendarische Ausnahmeregel, siehe Jüdischer Kalender #Kalendarische Ausnahmeregeln

Jach ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa-Sophie Jach (* 1991), deutsche Theaterregisseurin
 Jarosław Jach (* 1994), polnischer Fußballspieler
 Michał Jach (* 1951), polnischer Politiker (PiS)